La Categoria 78 kg (conosciuta anche come Pesi medi-massimi) è stata la sesta categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 21 atlete.
Le gare si sono svolte il 19 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi rounds del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade